Esistono più comuni francesi con questo nome

 Bouville – Eure-et-Loir
 Bouville – Senna Marittima
 Bouville – Essonne